Harpadon är ett släkte av fiskar. Harpadon ingår i familjen Synodontidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxtobisartade fiskar
Harpadon